Il 41º Reggimento IMINT "Cordenons" è un'unità militare dell'Esercito Italiano inquadrato nella Brigata Informazioni Tattiche. Il reggimento opera con mezzi di osservazione e sorveglianza teleguidati (APR), nonché con apparati radar (WLS) ed elettronici.

È stato istituito nel 2001 dalla trasformazione del 41º Gruppo specialisti artiglieria "Cordenons"  che era un reparto di artiglieria, inquadrato nella 3ª Brigata missili "Aquileia", specializzato nell'elaborazione e nell'affinamento dei dati per il fuoco di batteria, compresi quelli meteorologici. Stanziato nella caserma "Trieste" a Casarsa della Delizia, si era costituito nel 1976 ed era rimasto attivo fino al 1999, quando fu trasformato in 41º Gruppo Sor.A.O. - Sorveglianza ed Acquisizione Obiettivi. Nel 2001 il gruppo divenne il 41º Reggimento artiglieria "Cordenons", che, nel 2004, ha assunto l'odierna denominazione.

Storia 

Nel maggio 1915 si costituisce il 41º Reggimento Artiglieria da Campagna, ordinato su tre Gruppi Artiglieria da Campagna di nuova formazione.
Partecipa alla prima guerra mondiale ed è sciolto il 17 marzo 1919.

Il 15 settembre 1939 viene ricostituito come 41º Reggimento Artiglieria "Firenze" è inquadrato nella 41ª Divisione fanteria "Firenze" e prende parte alla seconda guerra mondiale; è sciolto il 28 settembre 1943 in Albania ma sue due Batterie (VI e la IX) si affiancano ai partigiani locali con i quali proseguono la lotta sino al gennaio 1945.
Il 1º maggio 1947 si ricostituisce col nome di 41º Reggimento Artiglieria da Campagna Controcarri, divenuto poi nel 1951 41º Reggimento Artiglieria Controcarri.

Il 10 aprile 1952 muta ancora la denominazione in 41º Reggimento Artiglieria Pesante Campale e tale rimane sino al 3 giugno 1976 quando si scioglie.
Nello stesso giorno la Bandiera viene ceduta al 5º Gruppo Specialisti Artiglieria di Corpo d'Armata (costituito il 1º giugno 1956) che prende il nome di 41º Gruppo Specialisti Artiglieria "Cordenons" (GSA) ed eredita anche le tradizioni reggimentali. Fa parte della III Brigata Missili. Con questa denominazione cambia successivamente sede in Casarsa della Delizia,   per l'elaborazione e l'affinamento dei dati per il fuoco di Batteria, compresi quelli meteorologici.
Ne facevano parte 3 Batterie: Nel 1979 lo troviamo nella sede della caserma "Mario Fiore" in Pordenone, fa parte della 3ª Brigata Missili Aquileia.

 BCS - Batteria Comando e Servizi (comando, fureria, aerologisti, trasmettitori, conduttori, servizi vari);
 BAO - Batteria Acquisizione Obiettivi (osservatori, topografi, fonotelemetristi, conduttori, magazzinieri);
 BAT - Batteria Aerei Teleguidati

Nel 1999 è trasformato in 41º Gruppo Sor.A.O. - Sorveglianza ed Acquisizione Obiettivi ed è destinato ad inquadrare le componenti del sottosistema di Sorveglianza ed Acquisizione Obiettivi.
Il 19 settembre 2001 il Gruppo, assume la denominazione di 41º Reggimento artiglieria terrestre "Cordenons" (SORAO).

Nel 2004 muta in 41º Reggimento "Cordenons" quando assume l'attuale configurazione, diventando un reparto dell'Arma delle Trasmissioni con l'assegnazione alle dipendenze della ex " Brigata RISTA-EW", che dal 2018 è denominata " Brigata Informazioni Tattiche".

Organizzazione
 compagnia comando e supporto logistico
 compagnie multisensori

Le denominazioni 
Altre dipendenze
 00.05.1915 - 17.03.1919 = 41º Reggimento Artiglieria da Campagna
 15.09.1939 - 28.09.1943 = 41º Reggimento Artiglieria "Firenze"
 28.09.1943 - 00.01.1945 = VI e IX Batterie "Firenze"
 01.05.1947 - 00.00.1951 = 41º Reggimento Artiglieria da Campagna Controcarri
 00.00.1951 - 10.04.1952 = 41º Reggimento Artiglieria Controcarri
 10.04.1952 - 03.06.1976 = 41º Reggimento Artiglieria Pesante Campale
 01.06.1956 - 03.06.1976 = 5º Gruppo Specialisti Artiglieria di Corpo d'Armata  (Cordenons )

III Brigata Missili
 03.06.1976 - 28.11.1977 = 41º Gruppo Specialisti Artiglieria "Cordenons" (Casarsa della Delizia)

3ª Brigata Missili "Aquileia"
 28.11.1977 - 01.12.1991 = 41º Gruppo Specialisti Artiglieria "Cordenons" (Pordenone)

Altre dipendenze
 01.12.1991 - 00.00.1999 = 41º Gruppo Specialisti Artiglieria "Cordenons" (Casarsa della Delizia)
 00.00.1999 - 19.09.2001 = 41º Gruppo Sor.A.O. - Sorveglianza ed Acquisizione Obiettivi

Brigata RISTA - EW
 19.09.2001 - 00.00.20?? = 41º Reggimento Artiglieria Terrestre "Cordenons" (SORAO)
 00.00.20?? - oggi = 41º Reggimento "Cordenons" (SORAO)
BRIGATA INFORMAZIONI TATTICHE

2021 = 41 Reggimento IMINT "Cordenons"

I Comandanti 
 1939 - Col. Enrico Ornano
 Col. Ludovico Malvasi
 Col. Ludovico Donati
 Col. Ernesto Boffa
 Ten.Col. Ettore Magrini
 Col. Adalberto Ripa
 Ten.Col. Sebastiano Vitaliti
 Col. Francesco Rampello
 Col. Giovanni De Gennaro
 Col. Giuseppe Massoni
 Col. Michele Giardino
 Col. Salvatore Arcovito
 Col. Federico Tommaselli
 Col. Delio Casacchia
 Col. Carlo Mari
 Col. Sergio Longo
 Col. Rodolfo Pezzi
 Col. Mario Cozzolino
 Col. Giuseppe Melis
 Col. Dionisio Sapielli
 Col. Walter Freddi
 Col. Giovanni Rinaldi
 Col. Salvatore Capone
 Col. Nunzio Sericola
 Col. Domenico Leone

Ricompense alla Bandiera

Note

Bibliografia
 Franco Dell'Uomo, Roberto Di Rosa e Amedeo Chiusano, L'Esercito italiano verso il 2000, Volume 2, Parte 1, 2002.
 Scuole di Applicazione d'Arma – L'Arma di Artiglieria – Cenni storici – Torino, 15 giugno 1965
 Stato Maggiore dell'Esercito - Ispettorato dell'Arma di Artiglieria - Ufficio Studi, Regolamenti e Scuole - Pubblicazione n° 6033 Il Gruppo di Artiglieria Pesante Campale e Pesante a Traino Meccanico (Circolare n° 5213 della Serie Dottrinale) - Roma, 31 ottobre 1972; con Allegati ed Appendice Il Gruppo di Artiglieria Pesante da 203/25 a Traino Meccanico con Compiti Particolari
 Dipartimento Pace di Democrazia Proletaria - Bella Italia armate sponde - Guida dettagliata della presenza militare in Italia - Edizioni Irene - Roma, giugno 1989
 Dossier Jp4 Panorama Difesa -  Esercito, uomini, mezzi e programmi - Roma, 1991

Voci correlate
 3ª Brigata missili "Aquileia"
 9º Gruppo artiglieria pesante "Rovigo"

Altri progetti 

Trasmissioni 041
Arma di artiglieria
Arma delle trasmissioni